Afroguatteria är ett släkte av kirimojaväxter. Afroguatteria ingår i familjen kirimojaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kirimojaväxter
Afroguatteria